Edenfeld ist der Familienname von

 Thekla Edenfeld (* 1871), deutsche Schriftstellerin
 Moritz Edenfeld (1811–1865), deutscher Kaufmann und Politiker